Littlewood pode se referir à:

 Barclay Littlewood, Empresário britânico.
 Dominic Littlewood, Apresentador de televisão e empresário britânico.
 Dudley E. Littlewood, Matemático britânico.
 Joan Littlewood, Atriz e diretora de teatro britânica.
 John Edensor Littlewood, Matemático britânico.
 John Littlewood (jogador de Xadrez), Jogador de xadrez britânico.

Desambiguação